En anatomie, PAG signifie substance grise périaqueducale.
 En climatologie, PAG signifie petit âge glaciaire qui durera de 1303 à 1860 environ.

Il existait au vingtième siècle, à Nancy, un magazine d'annonces gratuites nommé PAG (Petites Annonces Gratuites).